Angelica roylei är en flockblommig växtart som först beskrevs av John Lindley, och fick sitt nu gällande namn av P.K.Mukh. och Lincoln Constance. Angelica roylei ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
roylei